Національна ліга В 2020—2021 — 74-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В).

Турнірна таблиця

Попередній раунд 

РС = Регулярний сезон

Плей-оф

Чвертьфінали 

РС = Регулярний сезон

Півфінали 

РС = Регулярний сезон

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт   
 НЛБ на livescore  

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2020 у швейцарському спорті
2021 у швейцарському спорті